Laszlo ou László ou Lazlo ou Laslo est un prénom et un nom de famille d'origine hongroise. Il apparaît avec Ladislas  de Hongrie dont le prénom d'origine slave est à rapprocher de Vladislav. Il est notamment porté par un certain nombre de personnages de fiction ou réels d'origine hongroise.

Patronyme
 Bulcsú László (1922-2016), linguiste, informatologiste, écrivain, traducteur et polyglotte croate.
 Ernest Laszlo, directeur de la photographie hongrois né le  à Budapest et décédé le  à Hollywood ;
 Ervin László (né en 1932), philosophe des sciences hongrois, théoricien des systèmes et théoricien du tout ;
 Ken Laszlo, pseudonyme d'un chanteur italien ;
 Magda László , (1919-2002), est une soprano hongroise ;
 Miklos Laszlo ou Miklós László, né Nicholaus Leitner (1903-1973), dramaturge, acteur et scénariste hongrois, devenu citoyen américain ;
 Paul László (1900-1993), architecte, architecte d'intérieur et designer de meubles hongrois et américain ;
 Philip de Laszlo (1869-1937), peintre hongrois ;
 Pierre Laszlo (1938-), un chimiste français ;
Yves Laszlo (1964-), mathématicien français ; 
 Viktor Lazlo, pseudonyme d'une chanteuse française.

Prénom 
 László Biró (1899-1985), inventeur du stylo à bille 
 László Bodrogi, cycliste hongro-français né en 1976
 László Bölöni (né en 1953), joueur et entraîneur de football roumain magyarophone
 László Csatáry, criminel de guerre nazi hongrois
 László Cseh, nageur hongrois né en 1985
 László Hartmann, pilote automobile hongrois né en 1901 et mort en 1938
 László Kovács, chef opérateur hongrois né en 1933
 László Krasznahorkai, écrivain et scénariste hongrois né en 1954
 László Lovász, mathématicien hongrois né en 1948
 Laszlo Miklos, homme politique slovaque né en 1949
 László Moholy-Nagy, artiste hongrois
 László Polgár, enseignant d'échecs hongrois né en 1946
 László Sólyom, septième président de la République hongroise né en 1942
 László Szabó, acteur et réalisateur hongrois né en 1936
 László Tihanyi, compositeur hongrois

Informatique
 OpenLaszlo, plateforme de développement pour des applications web.

Personnages de fiction
 Laszlo Carreidas, personnage de l'album Vol 714 pour Sydney des Aventures de Tintin par Hergé, archétype du milliardaire excentrique, peut-être inspiré par l'avionneur français Marcel Dassault ou par  Stavros Niarchos et Onassis (éternels rivaux) pour la référence aux rivalités entre milliardiaires excentriques (achats de tableaux uniquement par compétition avec Onassis qui est cité dans l'album page 8). 
 Victor Laszlo, personnage du film Casablanca (1942) de Michael Curtiz, interprété par Paul Henreid.
 Laszlo Kovacs, pseudonyme de Michel Poiccard dans À bout de souffle, un film de Jean-Luc Godard.
Laszlo, vedette de fame or shame, l’émission culte du jeu grand theft auto 5.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme
Prénom hongrois